Démodocos ou Démodoque (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Démodocos, un personnage de l’Odyssée d'Homère, aède à la cour d'Alcinoos ;
 Démodocos, un dialogue apocryphe de Platon ;
 Démodocos d'Athènes, homme politique du  dont parle sans doute le dialogue cité ci-dessus ;
 Démodocos de Léros, poète dont il ne subsiste que de quelques fragments ;
 (11429) Démodoque, un astéroïde nommé d'après le personnage homérique.